Валахия — топоним:
 Валахия — историческая область на юге Румынии, между Карпатами и Дунаем.
 Великая Валахия, Мунтения — западная часть исторической области Валахия.
 Малая Валахия, Олтения — восточная часть исторической области Валахия.
 Валахия — государственное образование на территории Валахии, существовавшее с середины XIV века до 1859 года.
 Великая Влахия — историческая область в Греции.